Tentação - sentimento de fazer algo que contraria determinados valores
Ou ainda:
 Tentação (programa de televisão) - apresentado por Silvio Santos
 Tentação (filme) - de 1997, estrelado por Joaquim de Almeida

Desambiguação